Budova pojmenovaná Dům U Zlatého slunce se nachází na více místech:

 Dům U Zlatého slunce (Kadaň)
 Dům U Zlatého slunce (Plzeň)
 Dům U Zlatého slunce (Týn nad Vltavou)